Echiopsis – rodzaj jadowitych węży z rodziny zdradnicowatych (Elapidae), obejmujący gatunki występujące w Australii.

Gatunki 
Do rodzaju należą dwa gatunki:
 Echiopsis atriceps
 Echiopsis curta

Przypisy 

Zdradnicowate
Gady Australii